BMV Beveren Melsele Volleybal
 Bolsa Mexicana de Valores
 bistabiele multivibrator; zie Multivibrator